Tiger în engleză și germană înseamnă tigru.

Termenul Tiger se mai poate referi la:

Locuri
 Tiger, Arizona, oraș-fantomă
 Tiger, Georgia, oraș
 Tiger, Washington, comunitate neîncorporată
 Tiger Mountain, Washington
 Tiger Lake, două lacuri din Minnesota

Informatică
Versiunea 10.4 a sistemului „Mac OS X” produs de firma Apple
Versiunea 1.5 a programului „Java”

Sport
Rasa de cai „tigru”
Marca unor produse comerciale:
un tip de motocicletă „Triumph”

Militărie

Vehicule 
 Tiger I, un tanc greu german
 Tiger II, un tanc greu german; succesor al Tiger I

Avioane
 Grumman F-11 Tiger
 Northrop F-5 Tiger II, un bombardier supersonic ușor
 Eurocopter Tiger, elicopter european de atac

Nave
 HMS Tiger, navă din Marina Regală Britanică
 SMS Tiger (1887)
 HNoMS Tor (1939)
 Tiger-class cruiser
 Tiger-class fast attack craft